Richard Bradley peut se référer à :

 Richard Bradley (1688-1732), botaniste et naturaliste britannique ;
 Richard Bradley (1946-), professeur d'archéologie à l'université de Reading ;
 Richard Bradley (1991),  pilote automobile britannique.